Жи́рные альдеги́ды — тип липидов. К ним относятся высокомолекулярные альдегиды, с числом атомов углерода в молекуле выше 12. В клетке являются промежуточными продуктами разложения жиров.

Получение 
Получаются как продукт окисления жирных спиртов и парафинов, или же как продукт разложения жиров.

Применение 
Используются как моющие средства, пластификаторы, растворители, для изготовления волокон и полимеров, как сырьё для получения жирных кислот.

Биологическая функция 
Являются промежуточным продуктом гидролиза жиров в организме (цикл Кребса). Имеют те же функции, что и другие липиды.Содержатся в очень многих органоидах клетки

Физические свойства 
Твёрдые вещества. Содержащие 15-23 атомов углерода в молекуле имеют температуру плавления +65 °C — +85 °C, содержащие больше — выше 90 °C.

Химические свойства 
Аналогичны свойствам других липидов и других альдегидов. Окисляются до жирных кислот.

Ссылки 

[www.xumuk.ru/encyklopedia/167.html]

Липиды
Жирные альдегиды